Ashland est un nom germanique qui signifie littéralement "terre de cendre", il peut désigner :

Ashland, localité de la province du Nouveau-Brunswick ;
 Ashland Road, localité de la province du Nouveau-Brunswick ;

Ashland, ville siège du comté de Clay, dans l'État de l'Alabama ;
Ashland, ville du comté d'Alameda, dans l'État de Californie ;
Ashland, localité de l'État de Géorgie ;
Ashland, petite ville du comté de Cass, dans l'État de l'Illinois ;
Ashland, localité du comté de Henry, dans l'État de l'Indiana ;
Ashland, petite ville siège du comté de Clark, dans l'État du Kansas ;
Ashland, ville du comté de Boyd, dans le Commonwealth du Kentucky ;
Ashland, petit village siège de la paroisse de Natchitoches, dans l'État de Louisiane ;
 La plantation d'Ashland, ou Ashland Belle Helene, en Louisiane ;
Ashland, petite ville du comté d'Aroostook, dans l'État du Maine ;
Ashland, ville du comté de Middlesex, dans le Commonwealth du Massachusetts ;
Ashland, village siège du comté de Benton, dans l'État du Mississippi ;
Ashland, petite ville du comté de Boone, dans l'État du Missouri ;
Ashland, petit village du comté de Rosebud, dans l'État du Montana ;
Ashland, petite ville du comté de Saunders, dans l'État du Nebraska ;
Ashland, petite ville du comté de Grafton, dans l'État du New Hampshire ;
Ashland, localité du comté de Camden, dans l'État du New Jersey ;
Ashland, localité du comté de Chemung, dans l'État de New York ;
Ashland, localité du comté de Greene, dans l'État de New York ;
Ashland, ville siège du comté d'Ashland, dans l'État de l'Ohio ;
Ashland, petit village du comté de Pittsburg, dans l'État de l'Oklahoma ;
Ashland, ville du comté de Jackson, dans l'État de l'Oregon ;
Ashland, ville située à cheval sur les comtés de  Schuylkill et de Columbia, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
Ashland, ville du comté de Hanover, dans le Commonwealth de Virginie ;
Ashland, localité du comté de McDowell, dans l'État de Virginie-Occidentale ;
Ashland, localité de l'État de Washington ;
Ashland, ville siège du comté d'Ashland, dans l'État du Wisconsin, et s'étendant également sur le comté de Bayfield, dans le même État ;
Ashland, village du comté d'Ashland, dans l'État du Wisconsin, à environ 15 miles de la ville homonyme ;
Ashland City, ville siège du comté de Cheatham, dans l'État du Tennessee ;
Ashland Heights, village du comté de Pennington, dans l'État du Dakota du Sud ;
Ashland Township, ville du comté de Newaygo, dans l'État du Michigan ;
Ashland Township, petit village du comté de Dodge, dans l'État du Minnesota ;
Ashland Township, petite ville du comté de Clarion, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
deux comtés portent aussi le nom de « comté d'Ashland » :
le comté d'Ashland, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté d'Ashland, situé dans l'État du Wisconsin ;
 Ashland, station aérienne de la ligne orange du métro de Chicago ;
 Ashland, autre station de métro de la ville ;

Divers 
 Ashland, entreprise chimique américaine.